Гимн Грузинской ССР (1944—1991, ) — государственный гимн советской Грузии. Автор музыки — Отар Тактакишвили, авторы слов — Григол Абашидзе и Александр Абашели.

Оригинальная версия

Пост-сталинская версия

Ссылки 
 MIDI-файл
 Гимн Грузинской ССР в формате mp3

Грузинская ССР
Государственные символы Грузии
Песни 1944 года
Песни СССР
Песни на грузинском языке